Gefrierender Regen steht für:

 allgemein in der synoptischen Meteorologie für Eisregen
 im engeren Sinn auf kalten Oberflächen anfrierender Regen, siehe Regen #Gefrierender Regen (Raueis)